Nagy Andor (1866–?) pénzintézeti vezérigazgató
 Nagy Andor (1884–1943) újságíró, lapszerkesztő, író
 Nagy Andor (1891–?) újságíró
 Nagy Andor (1907–1986) újságíró
 Nagy Andor (1932) pedagógiai szakíró, főiskolai tanár
 Nagy Andor (1963) jogász, politikus